Burg Neudegg steht für:

 Burg Neudegg (Mirna) (auch: Burg Winckel oder Neudeck, slowenisch: Grad Mirna), eine erhaltene Höhenburg nordwestlich von Mirna (deutsch: Neudegg) in Slowenien
 Ruine Neudegg (auch: Nonneck, Neunegg und Neuneck), Ruine einer Höhenburg westlich der Stadtgemeinde Pulkau im Ort Theras in der Marktgemeinde Sigmundsherberg, Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich 

Siehe auch:
 Schloss Neudegg
 Neudegg
 Neudeck